Озерянська сільська громада:
 Озерянська сільська громада — колишня громада в Тернопільській області
 Озерянська сільська громада — колишня громада в Чернігівській області

Див. також 
 Озернянська сільська громада